Ексфільтрація (від  — «з» і  середньовічна латина Filtratio, «проціджування») — просочування; поняття протилежне за значенням інфільтрації. 

Термін ексфільтрація може означати:

 ексфільтрація (гідрогеологія)  — метод дослідження зливових стоків. 
 ексфільтрація (тактика) у військовій справі — тактика відступу з території, яка знаходиться під контролем противника.